Закрытый чемпионат Европы по теннису среди старших юниоров () — внутреннее региональное соревнование старшего юниорского тура ITF, проводящееся в различных городах Европы при содействии Tennis Europe и ITF. Турнир имеет высшую для подобных соревнований категорию B1.

Общая информация 
Турнир основан накануне сезона-1976. Первый розыгрыш соревнования принял немецкий Берлин. В дальнейшем организаторы долгое время придерживались принципа ротации мест проведения турнира: ни одна страна не могла принять хотя бы два подряд соревнования: чемпионат Европы посетил Испанию (1977 и 1988 годы), Чехословакию (1978 и 1989), Швецию (1979), Францию (1980, 1985 и 1987), Италию (1981), Венгрию (1982), Швейцарию (1983), Бельгию (1984), Португалию (1986 и 1993), СФРЮ (1990) и ФРГ (1976 и 1992).

С сезона 1994 года турнир наконец обрёл постоянное место проведения: 13 лет подряд многие лучшие европейские юниоры приезжали в теннисный клуб в швейцарском Клостерсе (до 2021 года населённый пункт назывался Клостерс-Зернойс). Во второй половине 2000-х годов чемпионат на три года переехал в Австрию, но в 2010 году вновь вернулся в швейцарский кантон Граубюнден.

Многие ведущие европейские теннисисты прошли через участие в чемпионате Европы в данном возрасте: например в 1978 году лучшим в одиночном разряде среди мальчиков стал чехословак Иван Лендл, а три года спустя — швед Матс Виландер. У девушек победительницами становились Кончита Мартинес и Мартина Хингис. Победители парных турниров в будущем повторяли свои успехи на взрослых турнирах Большого шлема: например шведы Йоаким Нюстрём и всё тот же Матс Виландер к титулу на чемпионате Европы-1981 добавили кубок победителей Уимблдона-1986.

Аналогичные турниры проходят в категориях до 14 и до 16 лет. В категории до 14 лет турнир с 2005 года проходит в различных городах Чехии, а в категории до 16 лет с 2007 года проходит в Москве.

Список победителей

Ссылки 
 Архив результатов турнира  на сайте Tennis Europe
 Архив результатов турнира  на сайте юниорского тура ITF

Клостерс
Теннис